Axel Erdmann henviser til:

 Axel Erdmann (geolog) (1814-1869) – svensk geolog, mineralog og kemist
 Axel Erdmann (lingvist) (1843-1926) – svensk lingvist, foregåendes søn
 Axel Erdmann (kunstner) (1873-1954) – svensk kunstner, foregåendes brorsøn